Pedroni est un nom de famille porté par :
 
  (1971-), footballeur italien,
  (1926-2001), footballeur italien,
  (1964-2009), joueur de rugby, arbitre et commentateur sportif italien,
 Silvio Pedroni (1918-2003), coureur cycliste italien.